Onderstaande lijst geeft een overzicht van werken van Louis Delfau (1871-1937), een Franse portret- en streekschilder.

Portretten

Catalaanse genrestukken

Catalaanse landschappen

Naaktscènes

Serie van dagelijkse momentopnames

Grafisch werk (potlood, krijt, gouache, houtskool, etc.)

Varia 

Delfau, Louis
Werken